Hendrik Conscience, Belgisch schrijver
Conscience (Amsterdam), kunstwerk (brug en beeld) brug in Amsterdam-Oost